Bujan ist slawischen Ursprungs, abgeleitet vom Wort bujati (blühen).

 Bujan (Name), ein alter serbischer Name, abgeleitet vom Wort bujati (blühen), bedeutet „Der Blühende“.
 Bujan (Albanien), Gemeinde in Nord-Albanien
 Bujan (Kosovo), Ortschaft in der Gemeinde Lipjan, Kosovo
 Bujan-Klasse, Korvetten-Klasse der Russischen Marine
 Damir Bujan (* 1966), kroatischer Fußballspieler